Kamecki – polski herb szlachecki

Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Kamecki – rzymskokatolicki duchowny i poeta
 Julian Kamecki – polski chemik
 Marek Kamecki – polski działacz harcerski